В одиночному розряді тенісного турніру Virginia Slims of Houston 1973, який проходив в рамках Серії Вірджинії Слімс 1973, Франсуаза Дюрр здобула титул, у фіналі перемігши Розмарі Казалс 6-4, 1-6, 6-4.

Сіяні гравчині 
  Біллі Джин Кінг (півфінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

1973